Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1938, die sechste Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 12. und 22. Februar 1938 in Lima, Peru statt. Gewinner war die Nationalmannschaft Perus, die zum ersten Mal den Titel erringen konnte. Für Ecuador war es die erste Teilnahme an Südamerikameisterschaften.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft vier Spiele zu absolvieren hatte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die Mannschaft, die nach den Begegnungen auf Rang eins stand, wurde Südamerikameister 1938.

Weblinks

FIBA-Archiv

Sportveranstaltung in Lima
Basketballveranstaltung 1938
Sudamerikameisterschaft 1938